Moho steht für:
 den wissenschaftlichen Namen der Gattung der Krausschwänze
 die Animationsoftware Moho

Moho ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Moho, deutscher Filmproduzent

Moho bzw. MOHO steht als Abkürzung für:
 Mohorovičić-Diskontinuität, die Grenzfläche zwischen Erdkruste und Erdmantel
 Model of Human Occupation, ein Therapiemodell

Abkürzung